В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Колумбии. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло. Более 170 таксонов эндемичны для Колумбии, например Acanthognathus teledectus, Cephalotes columbicus, Pheidole mutisi, Pseudomyrmex insuavis, Pseudomyrmex vitabilis, Lachnomyrmex fernandezi, Lachnomyrmex longinodus, Leptanilloides sculpturata, Leptanilloides legionaria и другие.
В 2018 году список фауны был дополнен почти полусотней видов, в том числе инвазивными видами: Pheidole indica, Strumigenys emmae и Strumigenys membranifera и новым родом (Kempfidris). Ещё 3 вида впервые указаны для всей Южной Америки: Pheidole sicaria, Procryptocerus tortuguero и Strumigenys manis. В настоящее время разнообразие муравьев в Колумбии приближается к 1200 известным видам в 105 родах. В 2020 году к этому списку было добавлено ещё 31 вид.



























































Fernández, F. 1991





















Fernández (1997)













(интродуцированный)
  — Фараонов муравей (интродуцированный)

















— Бешеный муравей Рэсберри















дополнения 2020 года по





























(интродуцированный вид)

Stegomyrmex























(интродуцированный вид)





См. также 
 Список видов муравьёв Китая
 Список видов муравьёв Кубы
 Список видов муравьёв Мексики

Примечания

Литература 
 

 

 

 Aldana R. C.; Baena, M. L.; Chacón de Ulloa, P. 1995. Introducción de la hormiga loca (Paratrechina fulva) a la Reserva Natural Laguna de Sonso (Valle del Cauca, Colombia). Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle 3(1):15—28.

 Aldana R. C.; Chacón de Ulloa, P. 1995. Nuevos registros de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) para Colombia. Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle 3(2):55—59.

 Aldana R. C.; Usma, J. S.; Kattan, G. H. 1997. Diversidad y heterogeneidad espacial de la fauna de hormigas de la Reserva Forestal de Escalerete. Cespedesia 21(68):103—120.

 Fernández F. 1993. Hormigas de Colombia III: los generos Acanthoponera Mayr, Heteroponera Mayr y Paraponera Fr. Smith. Caldasia 17: 249—258.

 Fernández F.; Palacio, E. E. 1995. Hormigas de Colombia IV: nuevos registros de géneros y especies. Caldasia 17:587—596.

 Fernández F., Baena, M.L. & Palacio, E. E. 1996. Hormigas de Colombia V: el género Stenamma Westwood. Tacaya 5: 9—10.

 Fernández F. 2001. Hormigas de Colombia IX: nueva especie de Lenomyrmex. Revista Colombiana de Entomologia 27: 201—204.

 

 Guerrero R., Fernández, F., Escárraga, M., Pérez-Pedraza, L., Serna, F., Mackay, W., Sandoval, V., Vergara, V., Suárez, D., García, E., Sánchez, A., Meneses, A., Tocora, M., & Sosa-Calvo, J. 2018. New records of myrmicine ants (Hymenoptera; Formicidae) for Colombia. Revista Colombiana De Entomología, 44(2):238-259. https://doi.org/10.25100/socolen.v44i2.7115 

 Zabala G. A., Arango, L. M. & Chacón de Ulloa. 2013. Diversidad de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) en un paisaje cafetero de Risaralda, Colombia. Revista Colombiana de Entomología 39 (1): 141—149.

Ссылки 

Списки:Колумбия
Колумбия

Природа Колумбии